IUA est un sigle qui peut désigner :
 Institut universitaire d'Abidjan, un établissement privé ivoirien d'enseignement supérieur ;
 International Union of Anarchists, une internationale communiste libertaire avec des sections en Ukraine, Russie, Israël, Lettonie, Biélorussie et en Espagne.